Nils Personne kan syfta på:

 Nils Personne (skådespelare) (1850–1928)
 Nils Personne (militär) (1918–2013)
 Nils Personne (musiker) (född 1959)